Der BRD Timișoara Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Juli 2013 in Timișoara stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. Juni und 1. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Lorenzo Giustino
 Michael Linzer
 Axel Michon
 Miljan Zekić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Timișoara